

Крістіана — місто, штат Пенсільванія
 Крістіана — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Крістіана — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин